Ранчо Палма Сола има више значења:

 Ранчо Палма Сола (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Палма Сола (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику